Білл Хайк (англ. Bill Hicke, нар. 31 березня 1938, Реджайна — пом. 18 липня 2005, Реджайна) — канадський хокеїст.
 Ерні Хайк (англ. Ernie Hicke, нар. 7 листопада 1947, Реджайна) — канадський хокеїст.

Див. також
 Гайк (значення)